Памятник Тарасу Шевченко () — бюст украинского поэта, прозаика, художника и этнографа Тараса Григорьевича Шевченко в столице Франции — Париже.

История 
Памятник торжественно открыт советским посольством в 1978 году на  в скверике, который получил имя Т. Шевченко. В Киеве существует копия этого монумента — во дворе Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Автор скульптуры — киевский скульптор М. Лысенко.

Литература и ссылки 

 Кучерук Олександр (письменник, директор Бібліотеки ім. О. Ольжича) Пам'ятники Шевченка на земній кулі… Від Мангишлаку до Вашингтона. // Черкаський край — земля Богдана і Тараса. Культурологічний збірник., К.: «Українські Пропілеї», 2002, стор. 67—80

Примечания 

Париж
Шевченко
Здания и сооружения, построенные в 1978 году
Появились в 1978 году во Франции
Скульптуры 1978 года